Obhájkyní titulu z loňského ročníku byla čtvrtá nasazená Petra Kvitová, která ve čtvrtfinále vypadla se čtyřnásobnou vítězkou Serenou Williamsovou 0–2 na sety.

65. tenistka světové klasifikace Kazaška Jaroslava Švedovová dosáhla jako první žena v otevřené éře tenisu na tzv. zlatý set, když v úvodní sadě třetího kola nedovolila italské turnajové desítce Saře Erraniové uhrát ani jeden míč a vyhrála jej poměrem 6–0. Utkání pak dovedla do vítězného konce poměrem 6–4 ve druhém setu a postoupila do osmifinále. Tento výkon se od roku 1968 podařil pouze Američanu Billu Scanlonu, který v úvodním kole na turnaji WCT Gold Coast Classic 1983 v Delray Beach porazil brazilského hráče Marcose Hocevaru 6–2 a 6–0.

Světová jednička a loňská finalistka Maria Šarapovová vypadla ve čtvrtém kole s 15. nasazenou Němkou Sabinou Lisickou po setech 4–6 a 3–6, tedy stejným výsledkem, jakým ji porazila v semifinále předchozího ročníku.
 
Vítězkou se stala šestá nasazená Američanka Serena Williamsová, když ve finále přehrála polskou turnajovou trojku Agnieszku Radwańskou. Pro Polku boj o titul představoval premiérovou účast v grandslamovém finále a podle vlastních slov ji postihl zánět horních cest dýchacích, kvůli kterému den před utkáním zrušila trénink i tiskovou konferenci.

Williamsová získala pátý wimbledonský titul ve dvouhře a celkově čtrnáctý grandslamový v této soutěži. V následné pondělní klasifikaci žebříčku WTA se posunula na 4. místo.

Nasazení hráček 

  Maria Šarapovová (4. kolo)
  Viktoria Azarenková (semifinále)
  Agnieszka Radwańská (finále)
  Petra Kvitová (čtvrtfinále)
  Samantha Stosurová (2. kolo)
  Serena Williamsová (vítězka)
  Caroline Wozniacká (1. kolo)
  Angelique Kerberová (semifinále)
  Marion Bartoliová (2. kolo)
  Sara Erraniová (3. kolo)
  Li Na (2. kolo)
  Věra Zvonarevová (3. kolo)
  Dominika Cibulková (1. kolo)
  Ana Ivanovićová (4. kolo)
  Sabine Lisická (čtvrtfinále)
  Flavia Pennettaová (1. kolo)
  Maria Kirilenková (čtvrtfinále)
  Jelena Jankovićová (1. kolo)
  Lucie Šafářová (1. kolo)
  Naděžda Petrovová (3. kolo)
  Roberta Vinciová (4. kolo)
  Julia Görgesová (3. kolo)
  Petra Cetkovská (2. kolo)
  Francesca Schiavoneová (4. kolo)
  Čeng Ťie (3. kolo)
  Anabel Medinaová Garriguesová (2. kolo)
  Daniela Hantuchová (1. kolo)
  Christina McHaleová (3. kolo)
  Monica Niculescuová (1. kolo)
  Pcheng Šuaj (4. kolo)
  Anastasija Pavljučenkovová (2. kolo)
  Světlana Kuzněcovová (1. kolo)

 Kvalifikace 

 Pavouk 

 Finálová fáze 

 3. sekce 

| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=
| RD2-team02= J Vesninová
| RD2-score02-1=2
| RD2-score02-2=1
| RD2-score02-3=

| RD2-seed03=
| RD2-team03= H Watsonová
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=
| RD2-team04= J Hamptonová
| RD2-score04-1=1
| RD2-score04-2=4
| RD2-score04-3=

| RD2-seed05=20
| RD2-team05= N Petrovová
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=63
| RD2-score05-3=9
| RD2-seed06=
| RD2-team06= T Babosová
| RD2-score06-1=4
| RD2-score06-2=77
| RD2-score06-3=7

| RD2-seed07=
| RD2-team07= A Tatišviliová
| RD2-score07-1=3
| RD2-score07-2=1
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=Q
| RD2-team08= C Giorgiová
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=

| RD3-seed01=3
| RD3-team01=

 8. sekce 
{{Pavouk 16-3
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Třetí kolo
| RD4=Čtvrté kolo

| RD1-seed01=14
| RD1-team01= A Ivanovićová
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=3
| RD1-score01-3=6
| RD1-seed02=
| RD1-team02=
| RD1-score02-1=3
| RD1-score02-2=6
| RD1-score02-3=3

| RD1-seed03=
| RD1-team03= K Dateová Krummová
| RD1-score03-1=7
| RD1-score03-2=3
| RD1-score03-3=3
| RD1-seed04=
| RD1-team04= K Bondarenková
| RD1-score04-1=5
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=6

| RD1-seed05=
| RD1-team05= A Jakimovová
| RD1-score05-1=4
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=6
| RD1-seed06=
| RD1-team06= M Minellaová
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=3
| RD1-score06-3=3

| RD1-seed07=
| RD1-team07= S Pe'erová
| RD1-score07-1=2
| RD1-score07-2=2
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=22
| RD1-team08= J Görgesová
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2='6
| RD1-score08-3=

| RD1-seed09=26
| RD1-team09=

Reference

Externí odkazy 
 

Wimbledon 2012